Сен-Сікст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 16 км на південний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 342,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сікст на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сікст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сікст на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сікст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сікст на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна